Bekowo (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Bekowo (Pensa), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Pensa

 Bekowo (Kemerowo), Dorf in der Oblast Kemerowo
 Bekowo (Leningrad), Dorf in der Oblast Leningrad
 Bekowo (Tjumen), Dorf in der Oblast Tjumen